Venom kan henvis til:

 Venom (band) – et britisk black metal-band
 Venom (Eminem-sang) – sang af den amerikanske rapper Eminem
 Venom (Marvel) – dansk kendt som: Krybet, er en fiktiv karakter, der er en antihelt/skurk, stærkt forbundet med Spider-man
 Venom (film) – en amerikansk superhelte-spillefilm fra 2018 af Ruben Fleischer